Amerikai Egyesült Államok
 De Soto (Georgia) 
 De Soto (Illinois) 
 De Soto (Iowa)
 De Soto (Kansas)
 De Soto (Mississippi)
 De Soto (Missouri) 
 De Soto (Nebraska) 
 De Soto (Wisconsin)
 DeSoto (Indiana)
 DeSoto (Texas)